Merak (album), het vijfde muziekalbum van Adrian Wagner
 Merak (ster), heldere ster in het sterrenbeeld Grote Beer
 Maserati Merak, model van Maserati
Plaats in Indonesië
 Merak (Bantam), havenplaats in Indonesië
 Merak (Dempet), een plaats in regentschap Demak van de provincie Midden-Java
 Merak (Sukamulya), een plaats in het regentschap Tangerang van de provincie Banten, Java

Zie ook

 Merak Batin, een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra
 Merak Belantung, een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra